Jesiorcken ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Jesiorcken, historischer Name von Jesziorken, 1928 bis 1945 Preußenburg, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Jeziorko (Ryn), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jesiorcken, historischer Name von (Groß) Jesziorken, 1930 bis 1945 Schöntal, Kreis Goldap, seit 1945: Jeziorki Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen